Qingshan Qu kan syfta på följande platser:

Kina 

 Qingshan Qu (härad i Kina, Hubei), 
 Qingshan Qu (härad i Kina, Inre Mongoliet), 

Robotskapade Kinaförgreningar